Schlemüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf von Schlemüller (1797–1863), preußischer Generalleutnant und Generaladjutanten des Königs Wilhelm I. 
 Hugo Schlemüller (1872–1918), deutscher Musiker
 Margarethe Schlemüller (1890–1967), deutsche Opernsängerin (Sopran)